est un verbe à particule anglais signifiant « se détendre ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , un album de Black Uhuru sorti en  ;
 Chill Out, un album de  sorti en  ;
 , un album de  sorti en 1995 ;
 Chill Out, un album de Naâman sorti en 2015 ;

Autre 

 Chill-out, un espace permettant aux participants d'une rave ou d'une free party de se reposer.